Хатки — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Хатки — деревня в Лоевском районе Гомельской области.
 Хатки — деревня в Наровлянском районе Гомельской области.
 Хатки — деревня в Могилёвском районе Могилёвской области.
 Хатки — до 1924 г. название деревни Красное Знамя в Добрушском районе Гомельской области.

Украина 
 Хатки — посёлок в Жмеринском районе Винницкой области.
 Хатки — село в Дрогобычском районе Львовской области.
 Хатки — село в Шегининской общине Яворовского района Львовской области.
 Хатки — село в Мостисской общине Яворовского района Львовской области.
 Хатки — село в Самборском районе Львовской области.
 Хатки — село в Тернопольском районе Тернопольской области.
 Хатки — село в Скадовском районе Херсонской области.
 Хатки — до 1964 г. название села Надречное в Теребовлянском районе Тернопольской области.